Montagu se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Montagu
 George Montagu